
Baur se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

Vezi și 
 
 
 
 ,